

Diritto 
 Prescrizione – istituto giuridico che concerne gli effetti del trascorrere del tempo su un certo procedimento giudiziario
 Prescrizione – estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo, nell'ordinamento civile italiano
 Prescrizione acquisitiva – modalità d'acquisto della proprietà attraverso il possesso di un bene per un periodo di tempo definito dalla legge; detta anche "usucapione"
 Prescrizione estintiva – istituto che prevede l'estinzione di un diritto in seguito al mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per un periodo di tempo definito per legge
 Prescrizione presuntiva – istituto giuridico civile italiano per il quale, trascorso un certo periodo di tempo, un diritto si presume estinto
 Prescrizione – estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo, nell'ordinamento penale italiano
 Prescrizione – ordine diretto al richiamo dell'osservanza di una norma giuridica
 Prescrizione acquisitiva – istituto di diritto romano che consente l'acquisto della proprietà mediante il possesso giustificato e continuato di un bene per un periodo di tempo legale
 Prescrizione acquisitiva – istituto del diritto giustinianeo risultante dalla fusione, per via della funzione originaria e dell'ambito, tra lusucapio e la longi temporis praescriptio''

 Medicina 
 Prescrizione – documento con indicazioni e/o autorizzazioni terapeutiche
 Prescrizione – documento con indicazioni e/o autorizzazioni terapeutiche del Servizio sanitario nazionale italiano

 Aviazione 
 Prescrizione di aeronavigabilità''' – notifica riguardante il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile